10. Turniej Czterech Skoczni rozgrywany był od 28 grudnia 1961 do 6 stycznia 1962.

Turniej wygrał  Eino Kirjonen.

Oberstdorf 
Data: 28 grudnia 1961
Państwo: 
Skocznia: Schattenbergschanze

Wyniki konkursu

Innsbruck 
Data: 30 grudnia 1961
Państwo:  Austria
Skocznia: Bergisel

Wyniki konkursu

Garmisch-Partenkirchen 
Data: 1 stycznia 1962
Państwo: 
Skocznia: Große Olympiaschanze

Wyniki konkursu

Bischofshofen 
Data: 6 stycznia 1962
Państwo:  Austria
Skocznia: Paul-Ausserleitner-Schanze

Wyniki konkursu

Klasyfikacja generalna

Linki zewnętrzne 
 Wyniki konkursów na stronie FIS 

1961 w sportach zimowych
1962 w sportach zimowych
Turniej Czterech Skoczni
1961 w Austrii
1961 w Niemczech
1962 w Austrii
1962 w Niemczech